Ausztria
Vals, település Tirolban az Innsbrucki járásban
 Dél-afrikai Köztársaság
Vals, a Vaal mellékfolyója
 Franciaország
Vals, település Ariège megyében
 Svájc
Vals, település Grigioni kantonban